Plot har flere betydninger:

 Plot – hovedlinjen i en narrativ tekst
 Plot – et instrument til markering af lokaliteter på et kort
 Plot – en navigatør, der foretager ovenstående
 PLOT – tidligere arkitektvirksomhed (2003-05) etableret af Bjarke Ingels (Bjarke Ingels Group) og Julien de Smedt (JDS Architects)
 Plotter – en vektorgrafisk printer